Marvelous Party Tour (често наричано Prom Tour) е третото концертно турне на американската поп рок група Jonas Brothers. Темата му е бал за завършване на училище и на концертите присъстват фотографски декорни будки, за да се създаде подходящата атмосфера. Турнето се провежда от 25 юни 2007 до 21 октомври 2007 като реклама на втория албум на групата, Jonas Brothers. Състои се от общо 46 концерта, което го прави най-дългото им турне до 2007.

Дати

Вижте също 
 Кевин Джонас
 Джо Джонас
 Ник Джонас
 Jonas Brothers Fall 2005 Promo Tour

Външни препратки 
  Официален сайт
 
 Джонас Брадърс в MySpace
 Джонас Брадърс във Facebook

Музикални турнета от 2007 година
Турнета на Джонас Брадърс